Ligue Féminine de Basketball oder LFB ist der Name eines Sportverbandes in dem die professionellen Basketballmannschaften von Frankreich spielen. Es ist die Meisterschaft der Frauen.

LFB-Meister

Mannschaften

2017–2018 
 ESB Villeneuve-d’Ascq (Meister)
 Lattes-Maurin Montpellier
 Tango Bourges Basket (Pokalsieger)
 Flammes Carolo Basket
 Saint-Amand Hainaut Basket
 Basket Landes
 Nantes Rezé Basket
 USO Mondeville Basket
 Cavigal Nice Sports Basket
 Tarbes Gespe Bigorre
 Lyon ASVEL
 La Roche Vendée Basket Club (Aufsteiger)

Ehemalige Mannschaften 
 RC Strasbourg (1998–2000, 2004–2006)
 Toulouse-Launaguet Basket (1998–1999, 2002–2004)
 Limoges ABC (1999–2000)
 Évolution Roubaix (2003–2004)
 W Bordeaux Basket (1997–2003)
 Saint-Jacques Sports Reims
 ASA Sceaux Basket Féminin
 Istres Sports BC (2000–2001)
 Avenir de Rennes (1998–1999)

Weblinks 
 Offizielle Internetadresse

Basketballwettbewerb in Frankreich
Frankreich
Frauenbasketballwettbewerb